Osoby o tym nazwisku:
 Feras Esmaeel – syryjski piłkarz
 Khamis Esmaeel – emiracki piłkarz